Crkvina (Kruševac), een plaats in de Servische gemeente Kruševac
 Crkvina (Šamac), een plaats in de gemeente Šamac in Bosnië-Herzegovina